Die 21. Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Uber Cup 2000 im Mai 2000 statt. Sieger wurde das Team aus Indonesien, welches gegen China mit 3:0 gewann.

Qualifikation

Endrunde

Gruppe A

Gruppe B

K.O.-Runde

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 
 

2000
Badminton 2000
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur